Krisztus utolsó megkísértése, Níkosz Kazandzákisz 1951-ben írott regénye
 Krisztus utolsó megkísértése, a regény megfilmesített és 1988-ban bemutatott változata Martin Scorsese rendezésében